One Love — четвёртый студийный альбом французского диджея Давида Гетта. Выпущен в iTunes 21 августа 2009 года, в CD-формате — 24 августа в Европе, 25 августа — в США. Согласно EMI и Billboard, было продано более 1,4 миллиона копий альбома. 29 ноября 2010 года было выпущено переиздание этого альбома под названием One More Love, в которое вошли три новых трека.

Реакция критиков 
Альбом «One Love» получил в основном положительные отзывы. Сайт Metacritic, на основании 10 рецензий, поставил альбому 66 баллов из 100.

Список композиций 
Международная версия:

Standard U.S. explicit edition

Синглы 
 «When Love Takes Over» — первый сингл с альбома. Исполнен совместно с Келли Роуленд. Песня была международным хитом, заняла первое место в чартах Великобритании и получила премию «Грэмми» в номинации Лучший ремикс ().
 «Sexy Bitch» (в радио-версии — «Sexy Chick») — второй сингл с альбома, исполнен совместно с Akon. Песня была международным хитом, заняла верхние строчки хит-парадов, в тринадцати чартах заняла первое место.
 «One Love» — третий сингл с альбома, исполнен совместно с Эстель.
 «Memories» — четвёртый сингл с альбома, исполнена совместно с Kid Cudi. В чартах Бельгии, Чехии и Нидерландов, песня заняла первое место.
 «Gettin' Over You» — пятый сингл с альбома, песня «Gettin' Over» с дополнительными голосами Криса Уиллиса, Fergie и LMFAO. Доступна только в новой версии альбома. Заняла первое место в чартах Великобритании и Франции.

Промосинглы 
 «Gettin' Over» — первый промосингл, выпущен 4 августа 2009 года. Песня исполнена совместно с Крисом Уиллисом. Заняла 86 место в UK Singles Chart.
 «I Wanna Go Crazy» — второй промосингл, выпущен 24 августа 2009 года. Песня исполнена совместно с will.i.am. Заняла 92 место в UK Singles Chart и 83 — в Canadian Hot 100.
 «If We Ever» — третий промосингл, выпущен в Великобритании через iTunes 4 ноября 2009 года. Песня исполнена совместно с Makeba Riddick. Сингл не сумел попасть в чарты.

Чарты и продажи

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Virgin Records
Альбомы Давида Гетта
Альбомы, спродюсированные Давидом Гетта